Continental kan syfta på:

Continental AG –  en tysk däcktillverkare
Continental Airlines – ett tidigare amerikanskt flygbolag
Teledyne Continental – en amerikansk flygmotortillverkare
Lincoln Continental – en modellserie personbilar som tillverkades av Ford
 Hotel Continental – ett hotell i Stockholm
Hotell Continental, Örebro – ett hotell som numera är ombyggt till bostäder i Örebro